Pianistka může být:

 hráčka na klavír, klavíristka
 Pianistka (román) – román z roku 1983, autorka Elfriede Jelineková
 Pianistka (film) – francouzský hraný film z roku 2001 natočený na námět ze stejnojmenné knihy Elfriede Jelinekové, režie Michael Haneke